Балаганское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Балаганском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Балаганск.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 4109 человек, в том числе 1896 мужчин и 2213  женщин.

Примечания 

Муниципальные образования Балаганского района
Сельские поселения Иркутской области
Упразднённые городские поселения Иркутской области
Городские поселения, упразднённые в 2019 году